Principessa – titolo nobiliare
 Principessa – serie televisiva messicana
 Principessa – singolo di Marco Masini del 1995 (dall'album Il cielo della vergine)

Personaggi immaginari 
 Principessa – personaggio della fiaba La bella addormentata
 Principessa – personaggio della serie animata I segreti dell'isola misteriosa